Gebirgsregenwald ist die Bezeichnung für
 Tropische Gebirgsregenwälder bis etwa 2000 m Höhe
 Gemäßigte Regenwälder der Küstengebirge außerhalb der Tropen